Малечкинское сельское поселение — сельское поселение в составе Череповецкого района Вологодской области.
Центр — посёлок Малечкино.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошёл Малечкинский сельсовет.

По данным переписи 2010 года население — 2246 человек.

Расположение 
Расположено в северной части района. Граничит:
 на западе с Абакановским сельским поселением,
 на востоке с Яргомжским сельским поселением,
 на юге с Тоншаловским сельским поселением.

По южной границе поселения проходит региональная автотрасса , по территории протекает река Кошта.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. С тех пор состав Малечкинского сельсовета не менялся.

В состав сельского поселения входят 11 населённых пунктов, в том числе
10 деревень,
1 посёлок.

Примечания

Ссылки 
 Малечкинское сельское поселение на сайте администрации Череповецкого района

Муниципальные образования Череповецкого района
Сельские поселения Вологодской области